Wyssokaje () ist ein Ortsname in Weißrussland:

 Wyssokaje (Bjarosa), Dorf im Rajon Bjarosa, Breszkaja Woblasz
 Wyssokaje (Kamjanez), Stadt im Rajon Kamjanez, Breszkaja Woblasz
 Wyssokaje (Malaryta), Dorf im Rajon Malaryta, Breszkaja Woblasz
 Wyssokaje (Pinsk), Dorf im Rajon Pinsk, Breszkaja Woblasz
 Wyssokaje (Stolin), Dorf im Rajon Stolin, Breszkaja Woblasz
 Wyssokaje (Chojniki), Dorf im Rajon Chojniki, Homelskaja Woblasz
 Wyssokaje (Rahatschou), Dorf im Rajon Rahatschou, Homelskaja Woblasz
 Wyssokaje (Kaszjukowitschy), Dorf im Rajon Kaszjukowitschy, Mahiljouskaja Woblasz
 Wyssokaje (Klimawitschy), Agrostädchen im Rajon Klimawitschy, Mahiljouskaja Woblasz
 Wyssokaje (Krytschau), Dorf im Rajon Krytschau, Mahiljouskaja Woblasz
 Wyssokaje (Tschawussy), Dorf im Rajon Tschawussy, Mahiljouskaja Woblasz
 Wyssokaje (Krupki), Dorf im Rajon Krupki, Minskaja Woblasz
 Wyssokaje (Smaljawitschy), Dorf im Rajon Smaljawitschy, Minskaja Woblasz
 Wyssokaje (Waloschyn), Dorf im Rajon Waloschyn, Minskaja Woblasz
 Wyssokaje (Agrostädtchen, Orscha), Agrostädtchen im Rajon Orscha, Wizebskaja Woblasz
 Wyssokaje (Siedlung, Orscha), Siedlung im Rajon Orscha, Wizebskaja Woblasz

Siehe auch:
 Wyssokoje
 Wyssoke (Begriffsklärung)
 Wysokie

be:Высокае (значэнні)